Hoeres ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Hoeres (* 1971), deutscher Historiker
 Walter Hoeres (1928–2016), deutscher Philosoph